Dahmetal steht für:

 Dahmetal, eine Gemeinde in Brandenburg
 Dahmetal (Verkehrsbetrieb), ein Verkehrsunternehmen aus Kastorf in Schleswig-Holstein